Madalenensi – abitanti di Madalena (Brasile)
Madalenensi – abitanti di Santa Maria Madalena